Våler ou Vaaler est le nom de :

 Våler,  du comté de Hedmark en Norvège ;
 Våler,  du comté d'Østfold en Norvège ;
 Johan Vaaler (1866-1910), inventeur norvégien